Lilla Kalvholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lilla Kalvholmen, Pedersöre, Österbotten, 
 Lilla Kalvholmen, Esbo, Nyland, 
 Lilla Kalvholmen, Lovisa, Nyland,

Se även
Stora Kalvholmen
Kalvholmen

Robotskapade Finlandförgreningar